— фамилия.

Носители:
 Нанри, Юка — сэйю и японская поп-певица.
 Нанри, Ясухару — фигурист.